Хасс – в Османській імперії - військовий лен із щорічним прибутком понад 100 тис. акче.

Володар хасса - бей.

Див. також
 Тімар
 Зеамет

Примітки

Джерела

 Іналджик Г. Османська імперія: Класична доба (1300-1600), - К.: Критика, 1998. – 287 с.
 Середньовічні історичні джерела Сходу і Заходу 

Османська імперія